dawna nazwa miasta Anacortes w USA, w stanie Waszyngton;
 dawna nazwa miasta Port Hawkesbury w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.